La nazionale di pallavolo maschile dell'Islanda è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo dell'Islanda ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica dell'Islanda.

Rosa
Segue la rosa dei giocatori convocati per i XVII Giochi dei piccoli stati d'Europa.

Risultati

Giochi dei piccoli stati d'Europa

Campionato europeo dei piccoli stati

Collegamenti esterni